Fun with Dick and Jane – romanzo del 1946 di William Scott Gray e May Hill Arbuthnot
Non rubare... se non è strettamente necessario (Fun with Dick and Jane) – film statunitense del 1977 diretto da Ted Kotcheff
Dick e Jane - Operazione furto (Fun with Dick and Jane) – film statunitense del 2005 diretto da Dean Parisot